Па́вел Пло́тников:
 Плотников, Павел Артемьевич (1920—2000) — советский военный лётчик, дважды Герой Советского Союза.
 Плотников, Павел Игоревич (род. 1947) — российский математик, член-корреспондент РАН.
 Плотников, Павел Михайлович (1917—2015) — советский генерал-лейтенант, Герой Советского Союза. Примечания